Hilgemann ist der Familienname folgender Personen:

 Ewerdt Hilgemann (* 1938), deutsch-niederländischer Künstler
 Frauke Hilgemann (* 1965), deutsche politische Beamtin
 Werner Hilgemann (1921–2004), deutscher Sachbuchautor